Paul Thomas peut désigner :
 Paul Thomas (1852-1937), philologue belge ;
 Paul Thomas (1859-1940), peintre français ;
 Paul Thomas (1868-1910), peintre français ;
 Paul Thomas (né en 1941), administrateur académique australien ;
 Paul Thomas (né en 1947), acteur et réalisateur de films pornographiques américain ;
 Paul Thomas (né en 1951), écrivain néo-zélandais ;
 Paul Thomas (né en 1971), joueur de cricket anglais ;
 Paul Thomas (né en 1980), musicien américain ;
 Paul Thomas (né en 1982), joueur australien de football australien ;
 Paul Thomas, entraîneur de basket-ball américain ;
 Paul Thomas, patineur artistique britannique.

Voir aussi 
 Paul Thomas de Girac (-1663), écrivain français
 Paul Thomas Anderson (né en 1970), producteur, réalisateur et scénariste américain
 Paul Richard Thomas (né en 1977), photographe français